Cette page présente la deuxième édition du championnat de la DDR-Liga, la Division 2 d'Allemagne de l'Est.

La compétition se déroula en deux séries distinctes simplement nommées Groupe 1 et Groupe 2. Le champion de chaque poule gagna le droit de monter en DDR-Oberliga. La distinction Nord/Sud n’étant plus établie, ce furent deux clubs du Sud qui furent promus: Empor Lauter (Saxe) et Motor Jena (Saxe-Anhalt).

Cinq clubs furent relégués vers le  de la hiérarchie est-allemande. Un niveau qui fut restructuré à partir de la saison suivante sous l'appellation « Bezirksliga ». Cinq des six descendants venaient de deux localités: trois de Berlin-Est et deux de Cottbus.

Équipes participantes 
Parmi les 24 équipes participant au championnat, deux sont relégués du championnat de DDR-Oberliga 1950-1951. Il s'agit du SC Lichtenberg 47 et du BSG Turbine Weimar.

Sept clubs sont promus depuis l'étage inférieur, i.e. depuis les cinq Landesklasse et la zone de Berlin-Est : SpVgg Grünau, HSG Wissenschaft Halle, BSG Stahl Magdeburg, BSG Rotation Plauen, SG Volkspolizei Schwerin, SG Volkspolizei Weimar et BSG Einheit Spremberg.

Compétition

Légende 
 () = Relégué de DDR-Oberliga 1950-1951
 () = Promu depuis les divisions inférieures
 P = Promu à la suite de cette saison
 R = Relégué à la suite de cette saison

Groupe 1

Groupe 2 
{| class="wikitable"
! !! !! !!M!!G!!N!!P!!+!!-!!DB!!Pts
|- align="center" style="background:#bfffbf;"
|P||1||align="left"|BSG Motor Jena ||22||13||7||2||57||22||35||33
|- align="center" 
| ||2||align="left"|BSG Chemie Chemnitz ||22||14||4||4||51||19||32||32
|- align="center" 
| ||3||align="left"|BSG Rotation Plauen ()||22||13||4||5||69||30||39||30 
|- align="center" 
| ||4||align="left"|BSG Turbine Weimar ()||22||13||4||5||53||27||26||30
|- align="center" 
| ||5||align="left"|BSG Chemie Zeitz ||22||9||7||6||53||35||18||25
|- align="center" 
| ||6||align="left"|SG Volkspolizei Schwerin ()||22||8||6||8||43||42||1||22
|- align="center"
| ||7||align="left"|BSG Einheit Spremberg ()||22||10||2||10||31||39||-8||22
|- align="center" 
| ||8||align="left"|HSG Wissenschaft Halle ()||22||6||7||9||29||42||-13||19|- align="center" 
| ||9||align="left"|BSG Einheit Burg ||22||8||3||11||29||53||-24||19|- align="center" style="background: #ffbfbf;"
|R||10||align="left"|BSG Lokomotive Cottbus ||22||4||6||12||22||51||-19||14|- align="center" style="background: #ffbfbf;"
|R||11||align="left"|Hohenschönhausener SC ||22||4||1||17||23||57||-34||9|- align="center" style="background: #ffbfbf;"
|R||12||align="left"|SpVgg Grünau ()||22||3||3||16||18||61||-43||9'''
|- align="center"
|}

 Bilan de la saison 
 Montée vers l’étage supérieur (DDR-Oberliga) 
Les clubs de la BSG Empor Lauter et de la BSG Motor Jena furent promus en DDR-Oberliga.

 Relégation depuis l’étage supérieur (DDR-Oberliga) 
Quatre clubs descendirent de la DDR-Oberliga en vue de la saison suivante:
 BSG Fortschritt Meerane
 BSG Motor Wismar 
 BSG Stahl Altenburg
 BSG Einheit Pankow

 Relégation vers l’étage inférieur 
Cinq clubs furent relégués en championnat régional vers la Bezirksliga de leur région. Un niveau créé à partir de la saison suivante:
 SpVgg Grünau (Bezirksliga Berlin)
 Hohenschönhausener SC (Bezirksliga Berlin)
 SG Lichtenberg 47 (Bezirksliga Berlin)
 BSG Fortschritt Cottbus (Bezirksliga Cottbus)
 BSG Lokomotive Cottbus (Bezirksliga Cottbus)
 BSG Einheit Schwerin (Bezirksliga Schwerin)

 Montée depuis l’étage inférieur 
Les clubs suivants furent promus depuis les séries inférieures, qui pour la dernière fois étaioent les Landesklasse. Pour la saison suivante furent créées les Bezirksligen:
 Adlershofer BC
 BSG Aktivist Kaiserode
 BSG Chemie Wolfen
 BSG Einheit Greifswald
 BSG Empor Wurzen
 BSG Motor Süd Brandenburg

 Changements d’appellation 
Plusieurs clubs connurent des modifications de leur dénomination.

 Avant ou en cours de saison 
 FEWA Chemnitz devint BSG Chemie Chemnitz
 BSG Textil Cottbus devint BSG Fortschritt Cottbus
 BSG Mechanik Jena devint BSG Motor Jena
 SG Lauscha devint BSG Chemie Lauscha
 SG Freiheit Wismut Lauter devint BSG Empor Lauter
 BSG Motor Nordhausen devint BSG Motor Nordhausen-West
 BSG Schuhmetro Weissenfels devint BSG Fortschritt Weissenfels

 Après la saison 
 BSG Chemie Chemnitz devint le BSG Chemie Karl-Marx-Stadt.
 SG Volkspolizei Schwerin'' fut transféré à Rostock où il devint la SG Volkspolizei Rostock.

Voir aussi... 
 Football en RDA
 Gestion des clubs sportifs en RDA

Notes et références

Sources et liens externes 
 Archives des ligues allemandes depuis 1903
 Archives DDR-Liga
 Base de données du football allemand
 Site de la Fédération allemande de football

Compétition de football en Allemagne de l'Est